Теквондо се на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону појављује као службени део програма по четврти пут. Борбе у овом спорту су се одржавале од 8. до 11. августа 2012. у дворани -{ExCeL London}-.

Учествовало је укупно 128 бораца из 63 државе у обе конкуренције распоређених у по 4 тежинске категорије, по четири у мушкој и женској конкуренцији. Свака држава могла је да пријави максимално 4 такмичара, по два у обе конкуренције. У свакој од 8 тежинских категорија такмичило се по 16 бораца.

Квалификације 

На такмичењима у теквондоу учествовало је укупно 128 бораца подељених у 8 тежинских категорија, са по 16 бораца у свакој категорији. Сваки Национални олимпијски комитет је у могућности да пријави максимално 4 такмичара, по два у обе полне категорије. 

За домаћина игара, Уједињено Краљевство резервисана су четири места а још 4 места доделила је специјална комисија у виду специјалних позивница. Преосталих 120 бораца пласман на игре обезбедило је преко квалификационих турнира.

Сатница

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Занимљивости 
Занимљиво је да је чак 11 теквондиста носило заставе својих земаља на церемонији свечаног отварања игара одржаној 27. јула на Олимпијском стадиону. То су били:
  - Александрос Николаидис, освајач сребра у Пекингу 2008. и Атини 2004. године;
  - Несар Ахмед Бахав, такође носио заставу своје земље на отварању игара у Пекингу 2008. године. Освајач сребрне медаље на светском првенству 2007. године;
  - Арман Јеремјан;
  - Давин Сорн;
  - Сеулки Канг;
  - Габријел Мерцедес, освајач сребра у Пекингу 2008;
  - Надин Давани;
  - Андреа Паоли;
  - Марија Еспиноза, златна из Пекинга 2008;
  - Вијам Дислам;
  - Тамим Ал-Кубати.

Види још 

 Летње олимпијске игре 2012.
 Теквондо
 Теквондо на Летњим олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

 Сајт организационог комитета ЛОИ 2012
 Светска теквондо федерација
 Теквондо асоцијација Србије

Теквондо на Летњим олимпијским играма 2012.